Ready Player One steht für:

 Ready Player One (Roman), Roman von Ernest Cline (2011)
 Ready Player One (Film), amerikanischer Film von Steven Spielberg (2018)